Velika nagrada Avstrije 2019 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 30. junija 2019 na dirkališču Red Bull Ring. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Charles Leclerc, Ferrari, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|1:04,138
|1:03,378
|1:03,003
| align="center" |1
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:03,818
|1:03,803
|1:03,262
| align="center" |4
|-
!3
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:03,807
|1:03,835
|1:03,439
| align="center" |2
|-
!4
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:04,084
|1:03,863
|1:03,537
| align="center" |3
|-
!5
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:04,778
|1:04,466
|1:04,072
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:04,361
|1:04,211
|1:04,099
| align="center" |5
|-
!7
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:04,615
|1:04,056
|1:04,166
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:04,450
|1:04,194
|1:04,179
| align="center" |7
|-
!9
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|1:04,412
|1:03,988
|1:04,199
| align="center" |8
|-
!10
| align="center" |5
| data-sort-value="VET" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:04,430
|1:03,667
|data-sort-value="2:00,000"|brez časa
|align="center"|9
|-
!11
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:04,552
|1:04,490
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |11
|-
!12
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|1:04,733
|1:04,516
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |15
|-
!13
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB | Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:04,708
|1:04,665
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |18
|-
!14
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|1:04,647
|1:04,790
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |12
|-
!15
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:04,453
|1:13,601
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |19
|-
!16
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
||
|1:04,789
| style="background: silver" align="center" |
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |13
|-
!17
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
||
|1:04,832
| style="background: silver" align="center" |
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |14
|-
!18
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:05,324
| style="background: silver" align="center" |
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |16
|-
!19
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:05,904
| style="background: silver" align="center" |
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" data-sort-value="20"|
|-
!20
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:06,206
| style="background: silver" align="center" |
| style="background: silver" align="center" |
| align="center" |17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |33
|data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|71
|1:22:01,822
| align="center" |2
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |16
|data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|71
| +2,724
| align="center" |1
| align="center" |18
|-

!3
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
|+18,960
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
|+19,610
| align="center" |9
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|+22,805
| align="center" |4
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|70
| +1 krog 
| align="center" |5
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|70
| +1 krog 
| align="center" |8
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|70
| +1 krog 
| align="center" |19
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog 
| align="center" |6
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog 
| align="center" |7
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|70
| +1 krog
| align="center" |13
| 
|-
!12
| align="center" |3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|70
| +1 krog 
|align="center" |12
|
|-
!13
| align="center" |27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|70
| +1 krog 
| align="center" |15
|
|-
!14
| align="center" |18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|70
| +1 krog 
| align="center" |14
|
|-
!15
| align="center" |23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|70
| +1 krog 
| align="center" |18
|
|-
!16
| align="center" |8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
| align="center" |11
|
|-
!17
| align="center" |26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|70
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!18
| align="center" |63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
| align="center" |PL
|
|-
!19
| align="center" |20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
| align="center" |10
|
|-
!20
| align="center" |88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|68
| +3 krogi
| align="center" |17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019